Esistono più persone di nome Zhang Jie:

 Zhang Jie – schermidore cinese
 Zhang Jie – scrittrice cinese
 Zhang Jie – sollevatore di pesi cinese
 Zhang Jie – judoka cinese
 Chase Chang (Zhang Jie) – musicista, cantante e attore taiwanese